Булунг () — топоним в России якутского происхождения.

 Булунг — урочище, на левом берегу р. Алдан, координаты 63°01'	133°34’.
 Булунг — урочище, севернее оз. Эбе, координаты 62°56'	130°40’.
 Булунг — река, левый приток р. Анабар, координаты 72°44'	113°14’.

Примечания